7-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 7 по 19 июля 2008 года во французском регионе Центр — Долина Луары. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1989 года. Победу впервые одержала сборная Италии.

Квалификация

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2008 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы во Франции
Спорт во Франции в 2008 году
Июль 2008 года
Чемпионаты Европы в 2008 году
Международные соревнования по футболу во Франции